Dit is een lijst van planetoïden 91301-91400. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 08 februari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (91301) - || 1999 FM36 || 20 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91302) - || 1999 FU36 || 20 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91303) - || 1999 FG41 || 20 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91304) - || 1999 FU44 || 20 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91305) - || 1999 FK46 || 20 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91306) - || 1999 FE47 || 20 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91307) - || 1999 FU48 || 20 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91308) - || 1999 FY52 || 20 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91309) - || 1999 FB55 || 20 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91310) - || 1999 GH5 || 6 april 1999 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (91311) - || 1999 GB7 || 15 april 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91312) - || 1999 GE7 || 13 april 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (91313) - || 1999 GR7 || 7 april 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (91314) - || 1999 GB8 || 9 april 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (91315) - || 1999 GM8 || 9 april 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (91316) - || 1999 GW13 || 14 april 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91317) - || 1999 GV17 || 15 april 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91318) - || 1999 GO18 || 15 april 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91319) - || 1999 GR24 || 6 april 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91320) - || 1999 GS24 || 6 april 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91321) - || 1999 GX25 || 7 april 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91322) - || 1999 GK31 || 7 april 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91323) - || 1999 GG35 || 6 april 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91324) - || 1999 GN42 || 12 april 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91325) - || 1999 GD47 || 6 april 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (91326) - || 1999 GV51 || 11 april 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (91327) - || 1999 GK53 || 11 april 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (91328) - || 1999 GY62 || 12 april 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91329) - || 1999 GK63 || 9 april 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (91330) - || 1999 HM2 || 20 april 1999 || Kleť || Kleť
|-
| (91331) - || 1999 HX4 || 17 april 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91332) - || 1999 HZ9 || 17 april 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91333) - || 1999 JP2 || 8 maart 1999 || Catalina || CSS
|-
| (91334) - || 1999 JK8 || 12 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91335) - || 1999 JT9 || 8 maart 1999 || Catalina || CSS
|-
| (91336) - || 1999 JW13 || 10 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91337) - || 1999 JG14 || 13 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91338) - || 1999 JR14 || 10 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91339) - || 1999 JR15 || 10 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91340) - || 1999 JZ20 || 10 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91341) - || 1999 JC25 || 10 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91342) - || 1999 JU29 || 10 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91343) - || 1999 JP30 || 10 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91344) - || 1999 JQ30 || 10 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91345) - || 1999 JK36 || 10 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91346) - || 1999 JR37 || 10 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91347) - || 1999 JL39 || 10 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91348) - || 1999 JF45 || 10 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91349) - || 1999 JR51 || 10 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91350) - || 1999 JR53 || 10 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91351) - || 1999 JK54 || 10 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91352) - || 1999 JH55 || 10 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91353) - || 1999 JX55 || 10 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91354) - || 1999 JY55 || 10 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91355) - || 1999 JA57 || 10 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91356) - || 1999 JC58 || 10 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91357) - || 1999 JA65 || 10 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91358) - || 1999 JL65 || 12 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91359) - || 1999 JE66 || 12 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91360) - || 1999 JZ66 || 12 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91361) - || 1999 JW68 || 12 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91362) - || 1999 JN71 || 12 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91363) - || 1999 JM72 || 12 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91364) - || 1999 JY78 || 13 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91365) - || 1999 JL84 || 12 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91366) - || 1999 JT84 || 12 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91367) - || 1999 JE86 || 12 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91368) - || 1999 JB89 || 12 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91369) - || 1999 JW90 || 12 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91370) - || 1999 JQ94 || 12 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91371) - || 1999 JY94 || 12 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91372) - || 1999 JO96 || 12 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91373) - || 1999 JQ98 || 12 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91374) - || 1999 JZ98 || 12 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91375) - || 1999 JD99 || 12 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91376) - || 1999 JU100 || 12 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91377) - || 1999 JR103 || 13 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91378) - || 1999 JE104 || 14 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91379) - || 1999 JN105 || 13 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91380) - || 1999 JW105 || 13 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91381) - || 1999 JR109 || 13 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91382) - || 1999 JZ115 || 13 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91383) - || 1999 JR116 || 13 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91384) - || 1999 JT119 || 13 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91385) - || 1999 JW125 || 13 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91386) - || 1999 JL127 || 13 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91387) - || 1999 JP129 || 12 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91388) - || 1999 JM132 || 13 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91389) - || 1999 JN137 || 9 maart 1999 || Catalina || CSS
|-
| (91390) - || 1999 KL || 16 maart 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91391) - || 1999 KQ5 || 16 maart 1999 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| (91392) - || 1999 KL7 || 18 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91393) - || 1999 KV7 || 18 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91394) - || 1999 LM || 6 juni 1999 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (91395) Sakanouenokumo || 1999 LM1 || 5 juni 1999 || Kuma Kogen || A. Nakamura
|-
| (91396) - || 1999 LF5 || 10 juni 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91397) - || 1999 LL8 || 8 juni 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91398) - || 1999 LV33 || 11 juni 1999 || Catalina || CSS
|-
| (91399) - || 1999 LO35 || 8 juni 1999 || Catalina || CSS
|-
| (91400) - || 1999 MW || 23 juni 1999 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo|}

Planetoïdenlijsten